Sangervasini – abitanti di San Gervasio (Capriate San Gervasio)
Sangervasini – abitanti di San Gervasio (Palaia)
Sangervasini – abitanti di San Gervasio Bresciano